Termenul „Nud” se poate referi la:

 Nud (pictură)
 Nuditate
 Nudism

Vezi și 
 Nudă proprietate, proprietate fără uzufruct
 Gol